GSC est un sigle qui peut signifier :
 Garantie sociale du chef d'entreprise, une caisse française d'assurance chômage pour les chefs d'entreprise ;
 Global Strike Command, le commandement des forces nucléaires de l'USAF ;
 Geological Survey of Canada (en français, Commission géologique du Canada) ;
 Geological Survey of China (en français, Service géologique de Chine).

GSC est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Great Harbour Cay, aux Bahamas, selon la codification IATA.

Voir aussi 

 GSC Game World, un ancien studio de développement de jeux vidéo, connu notamment pour la série S.T.A.L.K.E.R.

Code IATA des aéroports